Lafer ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Lafer (* 1941), brasilianischer Jurist und Politiker
 Franz Lafer (* 1958), österreichischer Politiker (BZÖ, früher FPÖ)
 Johann Lafer (* 1957), österreichischer Koch, Unternehmer und Sachbuchautor
 Karl Lafer (1922–2001), österreichischer Politiker (ÖVP)

Lafer ist der Name folgender Unternehmen:
 Lafer Indústria e Comércio, brasilianischer Automobil- und Möbelhersteller

Siehe auch:
 Laffer